Johann von Pernstein ist der Name folgender Personen:
* Johann I. von Pernstein († 1409), mährischer Adliger
 Johann II. von Pernstein (1406–1475), mährischer Adliger, Oberstkämmerer und Statthalter
 Johann III. von Pernstein (ca. 1460–1478/80), mährischer Adliger
 Johann IV. von Pernstein (1487–1548), mährischer Adliger, Landeshauptmann, Pfandherr der Grafschaft Glatz und Graf von Glatz
 Johann V. von Pernstein (1561–1597), mährischer Adliger und Militär